Společenský dům může být:

 Společenský dům (Bruntál)
 Společenský dům (Dunajská Streda)
 Společenský dům (Luhačovice)
 Besední dům v Brně
 Kulturní dům Slávie (Německý dům) v Českých Budějovicích
 Hankův dům ve Dvoře Králové nad Labem
 Společenský dům (Františkovy Lázně)
 Adalbertinum v Hradci Králové
 Společenský dům Poldi SONP v Kladně
 Spolkový dům Casino v Mariánských Lázních
 Městský dům kultury Petra Bezruče v Opavě
 Měšťanská beseda (Plzeň)
 Národní dům (Prostějov)
 Městský dům (Přerov)
 Záloženský a společenský dům v Příkazech
 Okresní dům (Slaný)
 Dělnický dům (Šternberk)
 Společenský dům (Terezín)
 Národní dům (Trutnov)
 Hotel Moskva (Zlín)